Dit is de wereldranglijst van februari 2012 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 15 februari 2012.

Mannen 02